Врежі́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 13 км на північний захід від Безансона, 39 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 174,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Врежій на сайті французького Національного інституту географії
 Врежій на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Врежій на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Врежій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Врежій на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона